Jawahar Singh (maragià)
Jawahar Singh (visir)